Sebag Montefiore oder Sebag-Montefiore ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Sebag-Montefiore (* 1955), britischer Schriftsteller
 Hugh William Sebag-Montefiore, Geburtsname von Hugh Montefiore (Bischof) (1920–2005), britischer Geistlicher, Bischof von Birmingham
 Joseph Sebag-Montefiore (1822–1903), britischer Bankier und Politiker
 Simon Sebag Montefiore (* 1965), britischer Historiker, Journalist und Autor